Čeh ist der Familienname folgender Personen:
 Aleš Čeh (* 1968), slowenischer Fußballspieler
 Kristjan Čeh (* 1999), slowenischer Leichtathlet
 Nastja Čeh (* 1978), slowenischer Fußballspieler

CEH bezeichnet:
 Comisión para el Esclarecimiento Histórico, guatemaltekische  Wahrheitskommission
 Tschechien, UNDP-Code
 Certified Ethical Hacker, eine weit verbreitete IT-Sicherheit Zertifizierung
 Conférence européenne des horaires des trains de voyageurs, Europäische Reisezugfahrplankonferenz (EFK)

Siehe auch:
 Czéh
 Čech (Begriffsklärung)
 Czech
 Zäh
 Zeh
 Zehe

Abkürzung